El Team Bangladesh es un equipo de fútbol de Palaos compuesto por Inmigrantes bangladesís que juega en la Liga de fútbol de Palaos.

Es el equipo más ganador de la liga con 3 títulos.

Palmarés 

Liga de fútbol de Palaos (3): 2005, 2007 y 2012 (Spring)

Referencias 

Equipos de fútbol de Palaos
Equipos de fútbol fundados en 2004